Il Colli d'Imola Trebbiano è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: vinoso, gradevole
sapore: asciutto, abboccato, sapido, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Romagnolo